Les Xindis sont, dans la série Star Trek, une alliance de cinq espèces à savoir les Aquatiques, les Insectoïdes, les Arboréaux, les Primates ou Humanoïdes et les Reptiliens. Selon Gralik Durr, une sixième espèce, les Avians, est considérée éteinte depuis l'époque des guerres Xindi.

Ces espèces, qui ont toutes évolué sur la même planète Xindus (aujourd'hui détruite), ont des crêtes caractéristiques sur leur front et leurs joues.

Histoire 
Les différentes espèces de Xindi se sont combattues pour le contrôle de Xindus, provoquant la disparition des Avians. Finalement, les Reptiliens et les Insectoïdes forgèrent une alliance qui eut pour résultat la destruction de leur planète-mère. C'est ainsi que commença l'ère que les Xindis nomment « la Grande Diaspora ».

Les espèces Xindis qui avaient survécu à la destruction de Xindus se déclarèrent la paix et commencèrent à travailler ensemble pour trouver et établir un nouveau monde natal. Bien sûr, ils furent incapables de s'entendre et de vivre ensemble sur la même planète et c'est à cette époque qu'ils furent contactés par des êtres transdimensionnels, « les Gardiens » qui suggérèrent aux Xindis de créer un « Conseil des Xindis » (qui se constitue de deux membres représentatifs par espèce).

Dans les années 2140, les Gardiens contactèrent le Conseil des Xindis pour l'informer qu'au , l'humanité détruirait leur nouveau monde natal et utilisèrent les Xindis comme outils dans la guerre froide temporelle. Les Xindis entreprirent alors la construction d'une arme pour détruire la Terre. Un test de prototype de cette technologie Xindi a été testée sur la Terre entraînant sept millions de morts.

La Terre répondit à cette attaque en envoyant lEntreprise NX-01, commandé par Jonathan Archer, pour empêcher les Xindis d'envoyer leur arme finale. À cette époque, la technologie Xindi est plus avancée que celle de Starfleet : les Xindis possèdent la technologie de distorsion mais surtout la capacité de créer des portails sub-spatiaux qui leur permettent de voyager très rapidement.

Jonathan Archer, commandant de lEntreprise NX-01, révéla aux Xindis que leurs "Gardiens" étaient en réalité les constructeurs de Sphères de l'Étendue Delphique et que ceux-ci utilisaient ces sphères pour altérer les lois physique de notre univers pour les rapprocher de celles de leur dimension. Archer parvint à rallier à sa cause les Primates, les Arboricoles et les Aquatiques du Conseil Xindi. Par contre, les Reptiliens et les Insectoïdes quittèrent le Conseil Xindi et lancèrent l'arme.

L'Entreprise et ses alliés Xindis réussirent à détruire l'arme juste avant qu'elle n'atteigne la Terre. Ils réussirent aussi à détruire les Sphères de l'Expansion Delphique, mettant fin aux projets des Gardiens. Les Insectoïdes réintégrèrent le Conseil Xindi après s'être aperçus que les dires d'Archer étaient vrais. Ce qui rendit les Xindis reconnaissants vis-à-vis de lEntreprise NX-01 puisque cela avait permis de les réunir.

Les différentes espèces 
 Les Aquatiques : Ce sont de grandes créatures de 3 à 4 m de long. Du fait qu'ils vivent sous l'eau, ils ont une ouïe très fine par contre leur vue est très mauvaise. Les Aquatiques sont les plus calmes de l'espèce Xindi. Leur but est de maintenir la paix entre les différents membres du Conseil Xindi. La prudence des Aquatiques a permis au Conseil Xindi de ne pas sombrer dans le chaos. Ils analysent toujours la situation très longuement sous toutes les perspectives avant de prendre une décision.
 À l'époque de leur contact avec la Terre (et lEnterprise NX-01) au , leur représentant au Conseil (avec son assistant) est Kiaphet Amman'sor, un membre de la puissante dynastie Ibix.

 Les Insectoïdes : Ils ont de larges yeux à facettes, de grandes antennes et des mandibules autour de leur bouche. Ils sont très rapides et réagissent souvent de manière impulsive et très agressive. Ils n'aiment pas les haussements de voix qu'ils considèrent comme une agression.
 À l'époque de leur contact avec la Terre (et lEnterprise NX-01) au , leur représentant au Conseil (avec son assistant) n'est pas explicitement nommé en raison de la complexité pour un Non-Insectoïde de prononcer leur nom, extensible avec l'âge.

 Les Arboréaux : Ils sont de taille comparables au Humains mais ayant une carrure plus large. Ils possèdent une fourrure plutôt sombre et ont des griffes. Ils ont un tempérament calme et possèdent une intelligence supérieure aux autres Xindis. Ils sont les plus patients des Xindis, pacifistes et dignes de confiance. Ils sont la voix de la raison au Conseil Xindi.
 À l'époque de leur contact avec la Terre (et lEnterprise NX-01) au , leur représentant au Conseil (avec son assistant) est Jannar, un scientifique qui est également un ami personnel de Degra.

 Les Primates ou Humanoïdes : C'est l'espèce la plus proche morphologiquement de celle des Humains : taille comparable, sang rouge mais possèdent des crêtes sur les joues et le front. Ils ont un cerveau très développé. Ils occupent souvent les postes d'intellectuels ou de scientifiques chez les Xindis. Ils sont dignes de confiance et impartiaux.
 À l'époque de leur contact avec la Terre (et lEnterprise NX-01) au , leur représentant au Conseil (avec son assistant) est Degra, le scientifique chargé du développement de l'arme de destruction massive destinée à détruire la Terre.

 Les Reptiliens : C'est l'espèce "combattante" des Xindis : ils sont presque tous militaires ou guerriers, ils sont agressifs et brutaux et ne font jamais confiance à un non-Xindi. Ils possèdent les vaisseaux les mieux armés de la flotte xindi et se considèrent comme la race dominante des Xindis.
 À l'époque de leur contact avec la Terre (et lEnterprise NX-01) au , leur représentant au Conseil (avec son assistant) est le Commandeur Dolim, chef militaire des xindi qui a fomenté  la création d'une arme biologique conçue pour tuer spécifiquement les Humains.

 Les Avians : Cette espèce volante aurait disparu à l'époque des guerres entre Xindi. D'après les dires de Gralik Durr, son grand-père qui les aurait connu à son époque, disait d'eux qu'ils étaient si nombreux à parcourir le ciel de Xindus qu'ils pouvaient le cacher aux yeux des autres espèces.
 Pour des raisons évidentes, ils ne font pas partie du Conseil Xindi.

Liens externes 
  Xindi sur Memory Alpha
 

Espèce extraterrestre de Star Trek